Karpov může znamenat:

Příjmení
 Anatolij Karpov (* 1951), ruský šachista
 Dmitrij Karpov (* 1981), kazachstánský sportovec, atlet
 Vladimir Karpov (1922–2010), ruský voják, spisovatel a publicista

Jiné významy
 Karpovská přehrada – nádrž na území Volgogradské oblasti v Rusku

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení